Stefan Wassilew ist der Name folgender Personen:

* Stefan Wassilew (Sportschütze) (* 1948), bulgarischer Sportschütze 
 Stefan Wassilew (Bobfahrer) (* 1968), bulgarischer Bobfahrer